Eine Regiswindiskirche ist der heiligen Regiswindis geweiht. Folgende Kirchen tragen Regiswindis im Namen:

 Regiswindiskirche (Lauffen am Neckar)
 St. Maria vom Rosenkranz und St. Regiswindis, ehemaliges Patrozinium der Stadtpfarrkirche in Gerolzhofen, Landkreis Schweinfurt, Bayern, siehe St. Maria de Rosario (Gerolzhofen)
 St. Regiswindis (Vilchband)